Дикоро́сы — дикорастущие полезные растения. Под этим термином обычно понимают дикорастущие, то есть не культивированые человеком растения, пригодные для употребления в пищу.

Дикоросами в первую очередь называют дикорастущие травы, зелень и корни которых могут использоваться в холодных и горячих блюдах. Также употребляются в пищу плоды и клубни некоторых дикорастущих растений. Многие дикоросы — лекарственные растения. Иногда в понятие дикоросы включают и съедобные грибы, но они не принадлежат к царству растений, а были выделены (самое позднее во второй половине XX века) в отдельное царство грибов.

Выборочный список дикоросов 
Неполный список съедобных дикорастущих растений составленный при помощи следующей литературы:

Юридический обобщающий термин «Лесные ресурсы» 

До введения новой редакции Лесного кодекса Российской Федерации дикоросы были включены в понятие недревесных продуктов леса. С введением новой редакции Лесного кодекса появилось разделение на недревесные лесные ресурсы и пищевые лесные ресурсы.

К недревесным лесным ресурсам (статья 32 Лесного кодекса) относятся пни, берёста, кора деревьев и кустарников, хворост, веточный корм, еловый, пихтовый, сосновый лапник, ели для новогодних праздников, мох, лесная подстилка, камыш, тростник и подобные лесные ресурсы.

К пищевым лесным ресурсам (статья 34 Лесного кодекса) относятся сами дикоросы, то есть дикорастущие плоды (ягоды, орехи) и семена, берёзовый сок, папоротник-орляк, черемша, лекарственные травы, а также плодовые тела грибов и подобные лесные ресурсы.

См. также 
 Овощные растения — общее понятие для растений, пригодных для употребления в пищу, включающее в себя и дикоросы.
 Лекарственные растения
 Сансай — японские дикоросы
 Съедобные грибы

Примечания

Ссылки 
 Лесной кодекс Российской Федерации в действующей редакции.

Пищевые растения